

Вороніха — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Вороніха — село, Ребріхинський район, Алтайський край